Рауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рауэр, Александр Эдуардович (1871—1948) — советский деятель медицинской области, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской премии.
 Рауэр-Сиккель, Эви Кустовна (1915—2004) — советская и эстонская актриса театра и кино, телережиссёр. См. также 
 Рауэр-Берг — гора на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон Восточных Альп, к востоку от деревни Мальбун.